Dit is een lijst van planetoïden 29501-29600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (29501) - || 1997 WQ32|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (29502) - || 1997 WL35|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (29503) - || 1997 WQ38|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (29504) - || 1997 WS44|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (29505) - || 1997 WV44|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (29506) - || 1997 XM || 3 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29507) - || 1997 XV || 3 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29508) Bottinelli || 1997 XR8|| 7 december 1997 || ODAS
|-
| (29509) - || 1997 YK1|| 17 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29510) - || 1997 YF2|| 21 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29511) - || 1997 YP3|| 21 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29512) - || 1997 YL5|| 25 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29513) - || 1997 YT5|| 25 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29514) Karatsu || 1997 YV6|| 25 december 1997 || N. Sato
|-
| (29515) - || 1997 YL7|| 27 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29516) - || 1997 YO7|| 27 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29517) - || 1997 YQ10|| 30 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29518) - || 1997 YW11|| 31 december 1997 || T. Houlden, E. Ross
|-
| (29519) - || 1997 YH13|| 29 december 1997 || Spacewatch
|-
| (29520) - || 1997 YH14|| 31 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29521) - || 1997 YK14|| 31 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29522) - || 1997 YL15|| 29 december 1997 || Spacewatch
|-
| (29523) - || 1997 YO21|| 29 december 1997 || Spacewatch
|-
| (29524) - || 1998 AE || 3 januari 1998 || J. M. Roe
|-
| (29525) - || 1998 AF || 2 januari 1998 || Y. Ikari
|-
| (29526) - || 1998 AV || 5 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29527) - || 1998 AY6|| 5 januari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29528) Kaplinski || 1998 AN8|| 10 januari 1998 || L. Šarounová
|-
| (29529) - || 1998 BM || 18 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29530) - || 1998 BT || 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29531) - || 1998 BA1|| 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29532) - || 1998 BJ1|| 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29533) - || 1998 BW1|| 19 januari 1998 || M. Bœuf
|-
| (29534) - || 1998 BP7|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (29535) - || 1998 BF8|| 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29536) - || 1998 BC12|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (29537) - || 1998 BW15|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (29538) - || 1998 BN16|| 25 januari 1998 || NEAT
|-
| (29539) - || 1998 BT23|| 26 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (29540) - || 1998 BV24|| 28 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29541) - || 1998 BZ24|| 28 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29542) - || 1998 BZ25|| 29 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29543) - || 1998 BV29|| 29 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (29544) - || 1998 BE30|| 30 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29545) - || 1998 BM31|| 26 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (29546) - || 1998 BV33|| 31 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29547) Yurimazzanti || 1998 BA34|| 25 januari 1998 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (29548) - || 1998 BC42|| 19 januari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29549) Sandrasbaragli || 1998 BB44|| 25 januari 1998 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (29550) Yaribartolini || 1998 BE44|| 25 januari 1998 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| (29551) - || 1998 CH1|| 5 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29552) Chern || 1998 CS2|| 15 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29553) - || 1998 CZ3|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (29554) - || 1998 CL4|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (29555) MACEK || 1998 DP || 18 februari 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (29556) - || 1998 DR2|| 21 februari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (29557) - || 1998 DV3|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (29558) - || 1998 DN4|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (29559) - || 1998 DS4|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (29560) - || 1998 DE9|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (29561) Iatteri || 1998 DU10|| 21 februari 1998 || Stroncone
|-
| (29562) Danmacdonald || 1998 DM14|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (29563) - || 1998 DY26|| 24 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (29564) - || 1998 ED6|| 2 maart 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (29565) Glenngould || 1998 FD || 17 maart 1998 || M. Bœuf
|-
| (29566) - || 1998 FK5|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29567) - || 1998 FT13|| 26 maart 1998 || NEAT
|-
| (29568) Gobbi-Belcredi || 1998 FG16|| 25 maart 1998 || Osservatorio San Vittore
|-
| (29569) - || 1998 FA23|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29570) - || 1998 FY27|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29571) - || 1998 FC29|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29572) - || 1998 FH30|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29573) - || 1998 FU38|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29574) - || 1998 FM45|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29575) Gundlapalli || 1998 FM51|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29576) - || 1998 FF52|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29577) - || 1998 FA53|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29578) - || 1998 FU53|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29579) - || 1998 FV54|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29580) - || 1998 FK55|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29581) - || 1998 FR55|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29582) - || 1998 FR58|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29583) - || 1998 FA60|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29584) - || 1998 FQ60|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29585) Johnhale || 1998 FD64|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29586) - || 1998 FT66|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29587) - || 1998 FR69|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29588) - || 1998 FM71|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29589) - || 1998 FV98|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29590) - || 1998 FR115|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29591) - || 1998 FK121|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29592) - || 1998 FP123|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29593) - || 1998 FA129|| 22 maart 1998 || LINEAR
|-
| (29594) - || 1998 GK8|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (29595) - || 1998 HL14|| 26 april 1998 || NEAT
|-
| (29596) - || 1998 HO32|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (29597) - || 1998 HT37|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (29598) - || 1998 HB62|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (29599) - || 1998 HZ119|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (29600) - || 1998 HP134|| 19 april 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten